

Musica
Inner Circle – gruppo musicale reggae giamaicano
Black Metal Inner Circle – nome dato dai media ad alcuni fanatici black metal, responsabili di alcuni fatti di cronaca in Scandinavia

Altro 
 Inner Circle – nome precedentemente dato alla Circle Line, linea della Metropolitana di Londra

Pagine correlate
The Inner Circle